Onder de Stichting Haven- en Scheepvaartmuseum vallen twee Rotterdamse musea:
 het Maritiem Museum Rotterdam
 het Havenmuseum